Aleksy I Romanow (1629–1676) – car rosyjski w 1645–1676

 Aleksy Romanow (1654–1670) – carewicz rosyjski
 Aleksy Romanow (1690–1718) – carewicz rosyjski
 Aleksy Romanow (1850–1908) – wielki książę rosyjski, admirał floty
 Aleksy Romanow (1875–1895) – wielki książę rosyjski
 Aleksy Romanow (1904–1918) – carewicz rosyjski, następca tronu w 1904–1917
 Aleksy Romanow (ur. 1953) – pretendent do tronu Rosji od 2021